Чеські хокейні ігри 2019 — міжнародний хокейний турнір у Чехії в рамках Єврохокейтуру, відбувався 1—5 травня 2019 року в Брно, один матч відбувся в шведському Стокгольмі на Еріксон Глоб.

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 eurohockey.com  
 icehockey24.com  

Чеські хокейні ігри
Хокей у Чехії
2019 у хокеї з шайбою
2019 у Чехії